Греческий легион:
 Греческий легион — в Республике Семи Соединённых Островов.
 Греческий легион императора Николая I — во время Крымской войны.